Блиновщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Блиновщина — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Блиновщина — деревня в Октябрьском районе Костромской области.